Antonia Bratu – calciatrice rumena
 Aurel Bratu – schermidore rumeno
 Florin Bratu – allenatore di calcio ed ex calciatore rumeno
 Traian Bratu – studioso di lingua e letteratura tedesca di origine austro-ungarica